Dit is een lijst van planetoïden 15501-15600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15501) Pepawlowski || 1999 NK10|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (15502) - || 1999 NV27|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (15503) - || 1999 RD25|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (15504) - || 1999 RG33|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (15505) - || 1999 RF56|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (15506) Preygel || 1999 RX132|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (15507) Rengarajan || 1999 RC166|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (15508) - || 1999 TE38|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (15509) - || 1999 TX113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (15510) Phoeberounds || 1999 TF127|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (15511) - || 1999 TD185|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (15512) Snyder || 1999 UK1|| 18 oktober 1999 || J. Medkeff, D. Healy
|-
| (15513) Emmermann || 1999 UV38|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (15514) - || 1999 VW24|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15515) - || 1999 VN80|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (15516) - || 1999 VN86|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (15517) - || 1999 VS113|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (15518) - || 1999 VY153|| 10 november 1999 || CSS
|-
| (15519) - || 1999 XW || 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15520) - || 1999 XK98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (15521) - || 1999 XH133|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (15522) Trueblood || 1999 XX136|| 14 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (15523) Grenville || 1999 XE151|| 9 december 1999 || LONEOS
|-
| (15524) - || 1999 XO175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (15525) - || 1999 XH176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (15526) Kokura || 1999 XH229|| 8 december 1999 || LONEOS
|-
| (15527) - || 1999 YY2|| 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (15528) - || 2000 AJ10 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15529) - || 2000 AA80 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15530) Kuber || 2000 AV8|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15531) - || 2000 AV99 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15532) - || 2000 AP126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15533) - || 2000 AP138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15534) - || 2000 AQ164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15535) - || 2000 AT177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15536) - || 2000 AG191|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15537) - || 2000 AM199|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15538) - || 2000 BW14 || 31 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (15539) - || 2000 CN3 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (15540) - || 2000 CF18 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (15541) - || 2000 CN63 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (15542) - || 2000 DN3 || 28 februari 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (15543) Elizateel || 2000 DD6|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (15544) - || 2000 EG17 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15545) - || 2000 EK46 || 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15546) - || 2000 EZ75 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15547) - || 2000 ET91 || 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15548) Kalinowski || 2000 EJ147|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (15549) - || 2000 FN || 25 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (15550) Sydney || 2000 FR0|| 31 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (15551) Paddock || 2000 FQ5|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (15552) Sandashounkan || 2000 FO26 || 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (15553) Carachang || 2000 FG5|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15554) - || 2000 FH46 || 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15555) - || 2000 FD49 || 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15556) - || 2000 FW49 || 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (15557) Kimcochran || 2000 GV || 2 april 2000 || Spacewatch
|-
| (15558) - || 2000 GR2 || 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (15559) Abigailhines || 2000 GR3|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15560) - || 2000 GR24 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15561) - || 2000 GU36 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15562) - || 2000 GF48 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15563) Remsberg || 2000 GG8|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15564) - || 2000 GU48 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15565) Benjaminsteele || 2000 GM9|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15566) Elizabethbaker || 2000 GD0|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15567) Giacomelli || 2000 GF3|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15568) - || 2000 GP54 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15569) Feinberg || 2000 GC0|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15570) - || 2000 GT60 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15571) - || 2000 GM61 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15572) - || 2000 GH65 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15573) - || 2000 GX65 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15574) Stephaniehass || 2000 GF6|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15575) - || 2000 GC68 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15576) Munday || 2000 GK8|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15577) Gywilliams || 2000 GN8|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15578) - || 2000 GW69 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15579) - || 2000 GP70 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15580) - || 2000 GE71 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15581) - || 2000 GV72 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15582) Russellburrows || 2000 GZ3|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15583) Hanick || 2000 GM4|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15584) - || 2000 GO74 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15585) - || 2000 GR74 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15586) - || 2000 GV75 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15587) - || 2000 GK76 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15588) - || 2000 GO79 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15589) - || 2000 GB80 || 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (15590) - || 2000 GH82 || 7 april 2000 || K. Korlević
|-
| (15591) - || 2000 GP89 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (15592) - || 2000 GJ91 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (15593) - || 2000 GR93 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (15594) Castillo || 2000 GG5|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (15595) - || 2000 GX95 || 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (15596) - || 2000 GZ95 || 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (15597) - || 2000 GM96 || 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (15598) - || 2000 GP96 || 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (15599) Richardlarson || 2000 GF9|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (15600) - || 2000 GY103|| 7 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten